Кубок Шпенглера 1951 — 26-й турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 27 грудня по 31 грудня 1951 року.

Групові турніри 
Група «А»

Група «В»

Фінали 
Матч за 5-е місце

 Дияволи Россонері Мілан —  Цюрих СК 4:1 (3:1, 1:0, 0:0)

Матч за 3-є місце

 ХК Фюссен —  Лозанна 5:11 (1:0, 2:3, 2:8)

Матч за 1-е місце

 Давос —  Крефельд 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Найкращий бомбардир 
Отто Шлапфер (Лозанна), 11 очок.

Примітки

Посилання 
 http://www.spenglercup.ch/ 
 hockeyarchives  
 Архів  
 Архів  

1951
1951 у хокеї з шайбою